Сьюзен Форман (), впоследствии Сьюзен Кэмпбелл () — персонаж британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», сыгранный британской актрисой .

Сьюзен Форман впервые появилась в первой серии сюжетной арки «Неземное дитя». Путешествовала с Первым Доктором весь первый и часть эпизодов второго сезонов.
В аудиокомментариях к серии «Неземное дитя» Кэрол Энн Форд упоминает о том, что команде сериала в 1960-х было дано слишком мало информации о Сьюзен и поэтому они с Уилльямом Хартнеллом придумывали идеи о Сьюзен сами.

История персонажа

Ранняя жизнь 
В первой серии сюжетной арки «Неземное дитя» Сьюзен говорит, что родилась в 49 веке. Так как она с планеты Галлифрей, этому нет подтверждения.

Существуют два источника, которые объясняют, как Сьюзен и Доктор начали путешествовать вместе. Один, связанный с Мастером, описывает Сьюзен как Леди Ламу, современницу Доктора, которую он спас из гражданской войны на Галлифрее. В другом источнике Доктор впервые встретил Сьюзен во время Тёмных Времён античного Галлифрея. Она признала его за своего дедушку, который пришёл спасти её от раскола общества. Сьюзен является последним ребёнком, рождённым перед наложением Проклятия Пифии на Галлифрей, и внучкой Повелителя Времени Другого ().

Путешествуя с Доктором 
На планете Ива, колонизированной людьми, девушка Джилл дала Сьюзен её текущее имя в честь своей матери. О ранней жизни Сьюзен с Доктором до 1963 года больше ничего не известно.

Когда они прибыли в 1963 год, Доктор отдал Сьюзен в школу Коал Хилл. В этой же школе работали Барбара Райт и Ян Честертон. Сьюзен взяла себе фамилию Форман по названию свалки, на которой они с Доктором прятали ТАРДИС. Как и все подростки, Сьюзен любила поп-музыку. Обладала поразительными знаниями по всем предметам, чем она и заинтересовала своих учителей — Яна и Барбару. Они проследили за ней и обнаружили на свалке ТАРДИС. Доктор похитил учителей и отправил их, в том числе и Сьюзен, в доисторический период. Но он не успел починить ТАРДИС, которая была в неисправности, и теперь им нужно было найти путь домой.

После многих путешествий ТАРДИС приземлилась в 22 веке, во время вторжения далеков. Там Сьюзен влюбилась в борца за свободу — Дэвида Кэмпбелла. Доктор знал, что Сьюзен никогда не оставит ТАРДИС по собственной воле. Поэтому прежде чем она решила, с кем остаться, он запер дверь в ТАРДИС, попрощался с ней и сказал, что когда-нибудь вернётся.

Жизнь после Доктора 
После двадцати лет на Земле Боруса, президент Галлифрея, поймал Сьюзен с помощью Временного Ковша и поместил её в Мёртвую Зону на Галлифрей. Сьюзен встретила своего дедушку в пятом воплощении. Позже Доктор вернул её обратно в свою временную линию.

После, на Земле, Сьюзен и Дэвид нашли трёх далеков, которых позже назвали Яном, Барбарой и Дэвидом Кэмпбеллом Младшим. Сьюзен и Дэвид не могли иметь детей. Те годы, которые Сьюзен провела на Земле, создали множество проблем как для неё, так и для Дэвида. Она не росла в таком же темпе, как росли люди, и поэтому ей пришлось скрывать свой возраст. После 30 лет жизни на Земле она выглядела на 18. В 2199 году Сьюзен встретила Мастера, который впоследствии похитил её. Он взял её на планету Терсурус, где она, как думала, убила его и сбежала на ТАРДИС.

В 404 номере журнала Doctor Who Magazine было объявлено, что Сьюзен появится в аудио-драме с Восьмым Доктором в декабре 2009. В приключениях будет присутствовать взрослая Сьюзен и события будут происходить после серии «Вторжение далеков на Землю». Сьюзен будет матерью.

Судьба Сьюзен 
Последующая судьба Сьюзен неизвестна. По словам девятого и десятого Докторов, все жители Галлифрея, кроме него и Мастера, погибли в Войне Времени. Но Второй Доктор говорил Виктории Ватерфилд, что вся его семья уже мертва. Кроме того, в десятом воплощении, разговаривая с Донной об отцовстве, он сказал, что всё, что есть у родителей, он потерял «давным-давно». Тем не менее он сказал Марте Джонс, что оставил Сьюзен в будущем с борцом за свободу, которого она любила.

Однако следует учитывать, что Доктор дважды ошибался насчёт судьбы своей расы; он считал, что остался последним Повелителем Времени (но Мастер тоже выжил) и что Галлифрей уничтожен в конце Войны Времени (что, как оказалось, также было неверно). Судьба Сьюзен, таким образом, остаётся под вопросом.

Родственники 
В сериале не уточняется кем были её родители и какова её степень родства с Доктором, но они называли друг друга дедушкой и внучкой. Дженни, созданная из ДНК Десятого Доктора, может являться биологической тётей Сьюзен. Также Доктор делал некоторые упоминания о других членах семьи, включая брата и детей. Если предположить, что между ней и Доктором существует биологическая связь, то все родственники Доктора фактически являются и её родственниками тоже.

Связь с Доктором 
Если Сьюзен является внучкой Доктора, то она является и жителем планеты Галлифрей. Её описание своей родной планеты в сюжетной арке «Сенсориты» совпадает с тем, как впоследствии Десятый Доктор описывал Галлифрей. Также Сьюзен была в полной мере знакома с историей и местностью Галлифрея, когда она и Пятый Доктор прибыли в Мёртвую Зону.

В аудиокомментариях к сюжетной арке эпизода «Неземное дитя» актриса Кэрол Энн Форд указывает, что предположения о том, что Сьюзен не внучка Доктора, были выдвинуты только в 1990-х.

Появления в «Докторе Кто»

Эпизоды

Фильмы

Радио-драмы

Аудио-драмы

Новеллы

Комиксы 

Также Сьюзен появлялась в 21 коротком рассказе.

Примечания

Ссылки 
 Сьюзен Фореман на TARDIS Index File
 Сьюзен Фореман на домашней странице Доктора Кто на BBC

Ф
Вымышленные женщины
Ф